William Corbett ist der Name folgender Personen:

* William Corbett (Komponist) (1680–1748), englischer Komponist und Violinist
 William Corbett (Politiker) (1902–1971), US-amerikanischer Politiker
 William Corbett (Dichter) (1942–2018), US-amerikanischer Dichter, Essayist und Herausgeber 

Siehe auch:
 William Cobbett (1763–1835), britischer Schriftsteller, Journalist, Verleger und Politiker